Карпакова — женская форма фамилии Карпаков. Известные носители:
 Карпакова, Полина Михайловна (1845—1920) — русская балерина.
 Карпакова, Татьяна Сергеевна (в замужестве Богданова; ок. 1812—1842) — русская балерина 1-й половины XIX века.